Dood en herrijzenis van Christus
De verrijzenis van Christus (Rubens)

Zie ook 
 Resurrection